→:Wagner László (egyértelműsítő lap):
 Wagner László (1841–1888) magyar mezőgazda, műegyetemi tanár
 Wágner László (1911–1987) Ybl-díjas magyar építész